Рубе́н Анто́н Задко́вич (; 23 мая 1986, Фэрфилд, Сидней, Новый Южный Уэльс) — австралийский футболист, полузащитник. Ныне — главный тренер клуба «Перт Глори».

Клубная карьера 
Родился в Фэрфилде, Сидней, Новый Южный Уэльс. Задкович играл за клубы Английской футбольной лиги — «Ноттс Каунти», за который забил в своём дебютном матче против «Честер Сити», а также «Куинз Парк Рейнджерс» и австралийский «Воллонгонг Вулвс». Сыграл несколько матчей за молодёжную сборную Австралии (до 20), в том числе на молодёжном чемпионате мира.

6 апреля 2010 года Задкович подтвердил, что подписал контракт на три года с «Ньюкасл Юнайтед Джетс», для того чтобы вернуться играть в футбол в Австралии.

Международная карьера 
Задкович дебютировал на позиции правого защитника в последнем домашнем матче 1-го раунда квалификации ЧМ-2010 против сборной Китая на стадионе ANZ 22 июня 2008 года. Австралия проиграла этот матч со счётом 0:1, пропустив во втором тайме с пенальти, который был назначен после фола Задковича.

Задкович принял участие в Олимпийских играх 2008 года в стане национальной команды Австралии (Olyroos). Забил с близкого расстояния в матче с Сербией, игра закончилась со счётом 1:1. Этот гол стал единственным для австралийцев в той неудачной кампании. Также играл против Аргентины в матче, который стал лучшим для Австралии на том турнире.

Достижения 
 «Сидней»
 Чемпион Австралии: 2005/06

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Ньюкасл Юнайтед Джетс»
 Профиль на сайте OzFootball
 
 Профиль на сайте FFA — Olyroo
 
 
 
 

Футболисты Австралии
Игроки сборной Австралии по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Игроки ФК «Куинз Парк Рейнджерс»
Игроки ФК «Ноттс Каунти»
Игроки ФК «Сидней»
Игроки ФК «Дерби Каунти»
Игроки ФК «Ньюкасл Юнайтед Джетс»
Игроки ФК «Перт Глори»
Футбольные тренеры Австралии
Тренеры ФК «Перт Глори»